Люби́мов — русская фамилия.

Известные носители 
 
 
 Любимов, Анатолий Сергеевич (род. 1941) — гобоист, педагог.
 Любимов, Андрей Иосифович (1928—1993) — доктор технических наук, заслуженный деятель науки и техники РСФСР (1988).
 Любимов, Артём Михайлович (род. 1985) — российский футбольный судья.
 
 Любимов, Валентин Дмитриевич (1821—1882) — Викторин, епископ РПЦ.
 Любимов, Викторин Павлович (1883—?) — советский историк-архивист, источниковед.
 
 Любимов, Вячеслав Николаевич (род. 1947) — губернатор Рязанской области.
 Любимов, Георгий Иосифович (более известен под фамилией Деркач; 1846—1900) — российский театральный актёр, антрепренёр.
 
 Любимов, Денис Сергеевич (род. 1998) — российский футболист.
 
 Любимов, Егор (?—1788) — герой русско-турецкой войны (1768—1774).
 
 Любимов, Илья Петрович (род. 1977) — российский актёр.
 Любимов, Исидор Евстигнеевич (1882—1937) — русский революционер, советский государственный деятель.
 Любимов, Константин Петрович (в монашестве Кронид; 1859—1937) — архимандрит РПЦ, наместник Троице-Сергиевой Лавры.
 
 
 Любимов, Неофит Порфирьевич (1846—1918) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 
 
 Любимов, Пётр Павлович (1867—1938) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 
 Любимов, Саул Михайлович (1900—1968) — советский эстрадный певец.
 Любимов, Сергей Васильевич (1872—1935) — русский историк-архивист и генеалог.
 Любимов, Семён Иванович — русский юрист, преподаватель Московского университета.
 Любимов, Филипп Алексеевич (1782—1837) — российский предприниматель.
 Любимов, Юрий Петрович (1917—2014) — российский режиссёр, актёр и педагог, создатель московского Театра драмы и комедии на Таганке.

Составные фамилии 
 Любимов-Ланской, Евсей Осипович (настоящая фамилия — Гелибтер; 1883—1943) — российский и советский актёр, театральный режиссёр.



Топоним 
 Любимов — хутор, Щербиновский район Краснодарского края.

См. также 
 Любимовы — пермская купеческая династия в XIX веке.
 Любимовский
 Любимовское